Ledizione 1995-96 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquista il suo ventiseiesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ihor Ničenko  (Stadler FC, Ferencvárosi TC) con 18 reti.

Classifica finale 

(*) 3 punti di penalizzazione
(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1995-96.
 Fehérvár '96 FC, Békéscsabai Előre FC, Győri ETO FC e Pécsi Mecsek FC salve dopo i play-out.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1996-1997: Ferencvárosi TC ammesso al turno preliminare.
 Coppa UEFA 1996-1997: BVSC-Dreher ammessa al secondo turno preliminare.
 Coppa Intertoto 1996: Vasas ammesso al primo turno.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionato ungherese di calcio